Maranga ist der Familienname von:
 Jackline Maranga (* 1977), kenianische Läuferin

Sonstiges:
 Maranga Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis